«Anjunabeats Volume 7» — сьомий альбом британського гурту «Above & Beyond» із серії збірок «Anjunabeats Volume». Випущений у 2009 році.

Track listing

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Above & Beyond